Campero ist der Familienname folgender Personen:

 Ana María Romero de Campero (1943–2010), bolivianische Journalistin und Politikerin 
 Julio Campero y Aráoz (1873–1938), argentinischer Geistlicher, Erzbischof von Salta 
 Narciso Campero (Narciso Campero Leyes; 1813–1896), bolivianischer Militär und Politiker, Präsident 1880 bis 1884
 Raul Campero (1919–1980), mexikanischer Reiter 

Campero steht für:

 Provinz Narciso Campero, Provinz im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Pollo Campero, guatemaltekisches Franchise- und Systemgastronomie-Unternehmen